Smitt ist der Familienname folgender Personen:

 Evald Smitt, estnischer Fußballspieler und Lokomotivführer
 Friedrich von Smitt (1787–1865), russischer Historiker deutscher Herkunft